

Geografia
Cossano Belbo – comune italiano della provincia di Cuneo
Cossano Canavese – comune italiano della città metropolitana di Torino
Cossano – antico nome di Due Cossani, frazione di Dumenza in provincia di Varese